Magical Mystery Tour ():

 Музыкальный телевизионный фильм, снятый в 1967 г. группой The Beatles.
 Девятый альбом The Beatles, вышедший в 1967 году. В варианте двойного EP-альбома (британское издание) является звуковой дорожкой для одноимённого телефильма. LP-версия альбома (вышедшая изначально только в США) дополнена песнями, записанными для выхода на синглах.
 Заглавная песня с одноимённого альбома The Beatles.